Mannini – calciatore italiano
Alessandro Mannini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Daniele Mannini – calciatore italiano
Elena Mannini – costumista italiana
Giacomo Antonio Mannini – pittore italiano
Moreno Mannini – ex-calciatore italiano